Osoby o tym nazwisku:
 Paweł Chrupek – polski polityk, rolnik indywidualny, poseł na Sejm
 Zbigniew Chrupek – polski ekonomista